Сант-Амброджо-ди-Торино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 4274 человека (2008 г.), плотность населения составляет 534 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 10057. Телефонный код — 011.

Покровителем населённого пункта считается святой San Giovanni Vincenzo.

Демография

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики